Pottenstein est un toponyme qui peut désigner :
 Pottenstein (Basse-Autriche), une commune autrichienne du district de Baden en Basse-Autriche.
 Pottenstein (Bavière), une commune allemande du Land de Bavière, située dans l'arrondissement de Bayreuth, dans le district de Haute-Franconie.